Ropotucha – rzeka na Ukrainie
 Ropotucha – wieś na Ukrainie